Косяк:
 Косяк — боковой брус дверной или оконной рамы;
 Косяк — гурт кобылиц с одним жеребцом, выделяемый из табуна;
 Косяк — стая рыб, птиц;
 Косяк — жаргонное название папиросы с марихуаной;
 «Косяк» — жаргонное слово для обозначения оплошности, проступка.
 Косяк — село на Украине, находится в Емильчинском районе Житомирской области.
 Косяк — шашечный дебют, возникает после ходов 1. cb4 fg5. 2. gf4 gf6. 3. bc3 bc5.
 Косяк — контур из четырёх диагоналей на шашечной доске

Персоналии 
 Косяк, Иван (1909—1989) — белорусский политический деятель.
 Косяк, Иван Романович (1922—1971) — лейтенант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Косяк, Мария Ивановна (1918—2006) — Герой Социалистического Труда.
 Косяк, Олег Юрьевич (род. 1975) — спортсмен, спортивный гимнаст, заслуженный мастер спорта Украины.
 Косяк, Юрий Фёдорович (1926—2015) — генеральный конструктор производственного объединения турбиностроения «Харьковский турбинный завод» имени Кирова.

См. также 
 Косяки
 Косяков

Примечания